Suspensión puede estar vinculado u referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Acepciones más frecuentes 
 Suspensión, detención temporal de un proceso, como un tratamiento, una construcción o un programa.
 Suspensión, medida tomada como castigo, censura, y/o sanción, tras percatarse que se ha transgredido una norma, un mandato, un reglamento, o una regla.

Máquinas y medios de transporte 
 Suspensión en el mundo del automóvil y de los vehículos en general, conjunto de elementos que absorben las irregularidades del terreno o de la calzada por donde se circula.
 Suspensión cardán, mecanismo de suspensión consistente en dos aros concéntricos cuyos ejes forman un ángulo recto, lo cual permite mantener la orientación de un eje de rotación en el espacio aunque su soporte se mueva.
 Suspensión de bicicleta, sistemas utilizados para amortiguar las irregularidades del terreno sobre el que se rueda.
 Suspensión de motocicleta, sistema de amortiguación respecto de las irregularidades y curvas del terreno sobre el que se circula.

Química 
 Suspensión, mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o por pequeñas partículas no solubles, que se dispersan en un medio líquido.

Música 
 Suspensión, retardo de una nota musical que, perteneciendo al acorde anterior, ocupa el lugar de una nota del acorde con el que suena.

Comercio, economía y finanzas 
 Suspensión de pagos, situación concursal en la cual se encuentra una persona, o una familia, o una empresa, o una sociedad mercantil, cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores, por falta de liquidez o de dinero en efectivo.

Literatura 
 Suspensión de la incredulidad, expresión que representa la voluntad de un sujeto para dejar de lado su sentido crítico, ignorando inconsistencias de la obra de ficción en la que se encuentra inmerso.

Deportes 
 Tiro en suspensión, intento de anotar una canasta saltando, por lo general hacia arriba y de un salto medio, para impulsar la pelota con determinado arco hacia la canasta (esto es considerado como el tiro más fácil de hacer que desde la distancia).

Sexualidad 
Bondage de suspensión, práctica erótica-sexual empleada en el BDSM.